Joaquim Wolff (,  — , ) foi um político brasileiro.

Foi prefeito municipal de Joinville entre 6 de janeiro de 1938 até 1939.

Ver também
Lista de prefeitos de Joinville

Prefeitos de Joinville